Кивира () —  деталь альбедо на поверхности Титана, самого большого спутника Сатурна. Находится рядом с экватором; координаты центра —  Расположена между тёмными регионами Фенсал и Ацтлан. С юга в Кивиру вдаётся тёмная равнина Чусук; возле юго-западной части находится светлое пятно, известное как факула Котс.

Кивира была обнаружена на снимках, сделанных космическим аппаратом «Кассини-Гюйгенс». Названа в честь легендарного города  на юго-западе Америки (см. Семь золотых городов). Название было утверждено Международным астрономическим союзом в 2006 году.

См. также 
 Список деталей поверхности Титана

Примечания

Ссылки 
 Карта Титана с подписями на сайте Gazetteer of Planetary Nomenclature (PDF, 3,3 МБ) 

Поверхность Титана
Детали альбедо Титана
Светлые детали альбедо Титана